L'Oiseau vert peut désigner :
 l'Oiseau vert (Zosterops olivaceus), oiseau de l'île de La Réunion ;
 L'Oiseau vert, pièce de théâtre de Carlo Gozzi ;
 L'Oiseau vert, pièce de théâtre de Charles Bertin, adaptée de celle de Carlo Gozzi.